Monfaucon puede referirse a: 
 Monfaucon, comuna francesa situada en Dordoña.
 Monfaucon, comuna francesa situada en Altos Pirineos.